Jefron ist ein russischer Familienname.

Namensträger 
 Ilja Abramowitsch Jefron (1847–1917), russischer Buchdrucker und Verleger
 Natalja Grigorjewna Jefron (1896–1973), russische Schauspielerin

Familienname
Russischer Personenname